Jesus Christ Superstar
 Joint Chiefs of Staff
 Journal of Cell Science
 Justitieel Complex Schiphol